Het ATP-toernooi van Bangkok 2012 (met de officiële naam PTT Thailand Open) vond plaats van 24 tot en met 30 september. Er werd gespeeld op de overdekte hardcourtbanen van de Impact Arena in de Thaise stad Bangkok.

De titelverdediger in het enkelspel, Andy Murray, en de titelverdedigers in het dubbelspel, Oliver Marach en Aisam-ul-Haq Qureshi, namen deze editie niet deel aan het toernooi.

In de enkelspelfinale versloeg de Fransman Richard Gasquet zijn landgenoot Gilles Simon. Het Taiwanees/Thaise duo Lu Yen-Hsun en Danai Udomchoke versloeg in de dubbelspelfinale het Amerikaans/Australische koppel Eric Butorac en Paul Hanley.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Bangkok
ATP-toernooi van Bangkok